Nachrüstung steht für:
 den NATO-Doppelbeschluss, welcher auch als „Nachrüstungsbeschluss“ in die Geschichte einging
 den nachträglichen Einbau von funktionswichtigen Teilen in ein Gerät oder eine Anlage zur Verbesserung des Betriebsverhaltens, siehe Upgrade.

Siehe auch:
Aufrüstung